Reuss (Reuß) má několik významů:

 Reuss (řeka) – švýcarská řeka
 Reuss (země) – durynský státeček, kterému vládla stejnojmenná dynastie Reussů
 Reussové – stará německá panovnická dynastie vládnoucí stejnojmennému státečku, většina mužských příslušníků se jmenuje Jindřich
 Reussové starší linie – starší linie rodu, v roce 1927 vymřela
 Reussové mladší linie – dříve mladší linie rodu, v současnosti jediná linie rodu

příjmení
 August Emanuel Reuss (1811–1873) – česko-rakouský přírodovědec, paleontolog
 František Ambrož Reuss (1761–1830) – český lékař, balneolog, mineralog a geolog
 Gustáv Reuss (1818–1861) – slovenský lékař botanik a historik
 Ľudovít Reuss (1822–1905) – slovenský folklorista
 Samuel Reuss (1783–1852) – slovenský historik a folklórista

Externí odkazy 
 

Reussové